Le 50e corps d'armée peut faire référence à:
Allemagne
 d'armée (Allemagne)
Chine
 d'armée (Chine)